The Architects' Collaborative – Wspólnota Architektów
 tac (Unix) – polecenie do łączenia plików
 TAC (Transabdominal cervicoisthmus cerclage) – szew okrężny zakładany metodą przez brzuch na cieśń szyjki macicy jako metoda walki z niewydolnością szyjki macicy i zapobieganie porodowi przedwczesnemu